Nemanja Nikolić (1987-), piłkarz pochodzenia serbskiego, reprezentant Węgier
 Nemanja Nikolić (1988-), piłkarz pochodzenia serbskiego, reprezentant Czarnogóry